Robin Freeman (basketbal), Amerikaans basketbalspeler
 Robin Freeman (golfer), Amerikaans golfer
 Robin Freeman (geluidstechnicus), Brits geluidstechnicus en producer (Relight Studio)